9-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 7 грудня 1934 року до 2 січня 1935 року в Ленінграді.

Турнірна таблиця

Посилання 

 Сергей Воронков - «Старый конь борозды не портит» (на ChessPro.ru) 
 9th USSR Championship, Leningrad 1934-5
 

Чемпіонати СРСР із шахів
1934 у шахах‎
1935 у шахах‎
Грудень 1934
Січень 1935